Saxo-Frisia (stichting), een Nederlandse nationaalsocialistische stichting (1941-1944) gelieerd aan de SS
 Saxo-Frisia (tijdschrift), een Nederlands blad dat zich in de periode 1939-1944 bezighield met geschiedenis en volkskunde van Noord- en Oost-Nederland